Катя Тодорова Чукова е българска актриса.

Биография 
Родена е в Батак в семейството на бай Тодор и Фанка Чукови. Има още брат Георги и сестра Мария. Тя е средното дете. Като ученичка в пещерската смесена гимназия „Св. Кл.Охридски“ бъдещата театрална звезда в 10-и клас (1947 г.) попада под влиянието на студента по режисура Димитър Пунев и в читалище „Развитие“ изпълнява първата си роля от пиесата „Далечен път“ от Александър Арбузов. Завършва гимназията през 1949 година.

Завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на професор Филип Филипов през 1953 г. След това работи 15 години във Варненския драматичен театър. От 1968 година до пенсиоирането си играе на сцената на софийските Театър „Сълза и смях“ и Театър 199.

Наградена е със званието заслужил артист и орден „Кирил и Методий“ – 2 степен.

Катя Чукова умира на 81 години на 11 юни 2012 г. в София след дълго боледуване.

Награди и отличия 
 Заслужил артист.
 Орден „Кирил и Методий“ – II степен.

Театрални роли 
 „Врагове“ (Максим Горки) – Клеопатра
 „Дванайсета нощ“ (Уилям Шекспир) – Мария
 „Доходно място“ (Николай Островски) – Кукушкина
 „Три сестри“ (Антон Чехов) – Наташа
 „Самуил“ – Алиса
 „Майка на своите деца“ (Афигаов) – Соня
 „Полите на Витоша“ (Пею Яворов) – Елисавета
 „По следите на радостта“ (Виктор Розов) – Леночка
 „Щастие“ (Орлин Василев) – Щефи
 „Барабанчицата“ (Афанасий Салин) – Нила Снежко
 „Оптимистична трагедия“ (Всеволод Вишневски) – комисарката
 „Майка земя“ (Чингиз Айтматов) – Албена
 „Боряна“ (Йордан Йовков) – Боряна
 „Милионерът“ – Масларска
 „Железният светилник“ (Димитър Талев) – Султана 
 „Вълци и овце“ – Глафира
 „Чайка“ – Аркидина
 „В навечерието“ – Елена
 „Варвари“ (Максим Горки) – Богоевска

Телевизионен театър 
 „Пази се от ягуар“ (1988) (Александър Райчев) – мюзикъл
 „Морската болест“ (1987) (Ст. Л. Костов) - г-жа Сомова
 „С чужди – драг, вкъщи – враг“ (1985) (по Иван Вазов, реж. Павел Павлов)
 „Зелената брадавица“ (1985) (Никола Русев)
 „Смъртта на Пастухин“ (1982) (Михаил Салтиков-Шчедрин)
 „Женско царство“ (1981) (Ст. Л. Костов)
 „Донаборник“ (1981)
 „Престолът“ (1975) (Иван Вазов)

Филмография

Бележки

Външни препратки 
  
  Катя Чукова в КиноПоиск
  Катя Чукова в Кино-Театр

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Носители на орден „Св. св. Кирил и Методий“
Заслужили артисти (България)
Родени в Батак
Починали в София